Федеральные выборы были проведены в Германской империи 10 января 1877 года. Национал-либеральная партия оставалась крупнейшей партией в рейхстаге, получив 128 из 397 мест. Явка избирателей составила 61,6 %.

Результаты

Примечания 

Выборы в Германии
Выборы 1877 года
1877 год в Германии